

Mythologie en Oudheid
 Jason (mythologie), een held uit de Griekse mythologie
 Jason (geschiedschrijver), een gehelleniseerde joodse geschiedschrijver 
 Jason van Pherae, een tiran van de Thessalische stad Pherae
 Jason (Oniaden), kort voor de Makkabese opstand hogepriester in de Joodse tempel te Jeruzalem

Vernoemd
 Jason (voornaam), een jongensnaam
 Jason (blusboot), blusboot van de Amsterdamse brandweer
 Jason Staal, Nederlands zanger
 Jason Voorhees, een personage uit de Friday the 13th-films
 Jason X, een film uit de Friday the 13th-filmserie.
 Jason (software), een interpreter voor een uitgebreide versie van de agentprogrammeertaal AgentSpeak(L)
 Jason (slak), een slakkengeslacht
 Jason (stripauteur), een Noors stripauteur

Personen met de achternaam Jason
David Jason, een Britse acteur

Overig
 Jason (film), documentaire van regisseur Maasja Ooms, het derde deel van haar trilogie over de Nederlandse jeugdzorg. Première op het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 2021. De  documentaire gaat over de 22-jarige Jason, die traumatherapie ondergaat.